

Cinema 
 Casa mia (Hills of Home) – film del 1948 diretto da Fred M. Wilcox

Musica 
 Casa mia – brano musicale di Totò del 1950
 Casa mia – brano musicale di Roberto Soffici
 Casa mia – brano partecipante al 39º Zecchino d'Oro
 Casa mia – album della Nuova Equipe 84 del 1971
 Casa mia/Buffa – 45 giri della Nuova Equipe 84 del 1971
 Casa mia – album di Franco Ricciardi del 2001
 Casa mia – singolo dei Timoria del 2002
 Casa mia – album di Simona Molinari del 2015

Televisione 
 Casa mia – quiz televisivo